Йо́зеф Ха́ссман (; 21 мая 1910 — 1 ноября 1969) — австрийский футболист, нападающий и защитник. Участник чемпионата мира 1934.

Клубная карьера

Карьера в сборной

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Адмира»
Игроки ФК «Вена»
Игроки ФК «Рапид» Вена